Luisa – nome proprio di persona femminile
 Luisa (Louise) – film del 1939 diretto da Abel Gance
 Luisa – dramma in versi di Giuseppe Giacosa
 599 Luisa – asteroide